Maddalena of La Maddalena kunnen wijzen op:
Maddalena (voornaam), een Italiaanse meisjesvoornaam;
Maddalena (Genua), een wijk in Genua;
La Maddalena (gemeente), een gemeente in de Italiaanse regio Sardinië;
La Maddalena (archipel), een eilandengroep die samenvalt met het gemeentegebied van deze gemeente;
La Maddalena (eiland), het hoofdeiland van deze eilandengroep;
Nationaal Park La Maddalena-archipel, een nationaal park dat grotendeels samenvalt met de gelijknamige eilandengroep;
Colle della Maddalena, een bergpas in de Alpen.